Thanh Mỹ (Trà Vinh)
 Thanh Mỹ (Hanoi)
 Thanh Mỹ (Nghệ An)

Zie ook:
 Thanh My (doorverwijspagina)
 Thành Mỹ
 Thạnh Mỹ (doorverwijspagina)